Ahmosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ahmosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Ahmosaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar